Eberstadt heißen folgende geographische Objekte:

 Darmstadt-Eberstadt, Stadtteil von Darmstadt, Hessen
 Eberstadt (Buchen), Stadtteil von Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, in Baden-Württemberg
 Eberstadt (Lich), Stadtteil von Lich im Landkreis Gießen, Hessen
 Eberstadt (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Eberstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Eberstadt (1808–1888), deutscher Textilhändler und Politiker
 Ferdinand Eberstadt (Investmentbanker) (1890–1969), amerikanischer Investmentbanker
 Gerhard Eberstadt (* 1934), deutscher Manager
 Rudolf Rüdt von Collenberg-Eberstadt (1836–1900), badischer Beamter
 Rudolph Eberstadt (1856–1922), deutscher Volkswirtschaftler und Stadtplaner

Eberstadt ist der Name eines Asteroiden:
 (425442) Eberstadt,  Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Eberstädt, Eberstedt